Dittenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gustav Dittenberger von Dittenberg (1794–1879), deutscher Maler, Graphiker, Illustrator und Fotograf
 Heinrich Dittenberger, deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Wilhelm Dittenberger (1840–1906), deutscher Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Wilhelm Theophor Dittenberger (1807–1872), deutscher Theologe